Benoît Bernard peut désigner :
Benoît Bernard (né en 1969), céiste français ;
Benoît Bernard (né en 1970), chef cuisinier français.